De havikachtigen, sperwerachtigen of arendachtigen (Accipitridae) zijn een familie van vogels uit de orde van de Accipitriformes. Het zijn dagroofvogels. Tot deze familie behoren onder andere de arenden, buizerds, gieren van de Oude Wereld, wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven. De familie telt meer dan 250 soorten.

Kenmerken 
De roofvogels uit deze familie jagen op alle diersoorten. De snavelpunt is sterk gebogen. De poten zijn uitzonderlijk sterk met 3 naar voren gerichte tenen en een teen achterwaarts, allen bezet met lange klauwen, geschikt om prooien vast te houden. Ze hebben ook zeer scherpe ogen, die niets ontgaan.

Taxonomie 
Over de indeling van de geslachten binnen deze familie is geen consensus. Hoe bepaalde geslachten geplaatst moeten worden is vaak nog een vraagteken. De hier gepresenteerde lijst zet de geslachten op alfabetische volgorde, dus waarbij deze volgorde geen verwantschap aanduidt.

De volgende geslachten zijn bij de familie ingedeeld:

Over een indeling in onderfamilies is geen consensus. Volgens Mindell et al 2018 kan de familie als volgt worden onderverdeeld:
 Buizerdachtigen (buteoninae), 
 Echte haviken en sperwers (accipitrinae), 
 Zanghaviken en verwanten (melieraxinae) 
 Tandwouw en verwanten (harpaginae)
 Grijskophavik en verwanten (lophospizinae)
 Echte arenden (aquilinae)
 Harpij en verwanten (harpiinae)
 Aegypiinae en gypaetinae (gieren van de Oude Wereld)
 Slangenarenden en verwanten (circaetinae)
 Wespendieven en verwanten (perninae)
 Grijze wouw en verwanten (elaninae).